Апертура 2019 () — 89-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2019 на rsssf.com

2019
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2019 году